Idiopathische Torsionsdystonie, eine Erscheinungsform der Dystonie, steht für

 Segawa-Syndrom
 Ziehen-Oppenheim-Syndrom

Siehe auch:
 Blepharo-Naso-Faziales Syndrom